2 miejscowości w Polsce: 
 Rozogi – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity 
 Rozogi – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Rozogi